Baphiastrum är ett släkte i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter